Kureddhoo kan verwijzen naar:
 Kureddhoo (Gaafu Alif-atol), een eiland van het Gaafu Alif-atol, Maldiven 
 Kureddhoo (Lhaviyani-atol), een eiland van het Lhaviyani-atol, Maldiven 
 Kureddhoo (Raa-atol), een eiland van het Raa-atol, Maldiven